Vogel je lahko:
 Vogel, visokogorsko smučišče v Julijskih Alpah 
 Vogel, priimek več znanih ljudi